Зали́в — часть океана, моря, озера или другого водоёма, глубоко вдающаяся в сушу, но имеющая свободный водообмен с основной частью водоёма.

Среди заливов различаются: бухта (моря и озёра), губа (часто речные устья), эстуарий, фьорд, лиман, лагуна (в основном вдоль песчаных берегов), гавань и др.

Гидрологические и гидрохимические условия залива тождественны с условиями водоёма, частью которого он является. В отдельных случаях местные особенности климата и материковый сток могут придавать гидрологическим характеристикам поверхностного слоя заливов некоторые специфические черты.

К наиболее крупным заливам Мирового океана относятся заливы: Аляскинский, Бенгальский, Бискайский, Большой Австралийский, Гвинейский.

В ряде случаев название «залив» закрепилось за акваториями, которые по своему гидрологическому режиму являются морями (например, Мексиканский, Гудзонов, Персидский, Калифорнийский).

Также к заливам принято относить затопленные кратеры вулканов, лагуны атоллов.

Согласно определению в международном праве, изложенному в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, «под заливом понимается хорошо очерченное углубление берега, вдаю­щееся в сушу в такой мере, — в соотношении к ширине входа в него, — что содер­жит замкнутые сушей воды и образует нечто большее, чем простую извилину берега. Углубление не признаётся, однако, заливом, если площадь его не равна или не больше площади полукруга, диаметром которого служит линия, пересекающая вход в это углубление». Иными словами, площадь акватории залива должна быть не меньше площади по­лукруга с диаметром, равным ширине входа. Если углубление имеет несколько входов ввиду наличия островов, за ширину входа прини­мается сумма ширин от­дельных входов. Площадь островов, расположенных внутри углубления, прибавляется к площади акватории. Площадь залива и ширины входов отсчитываются от линии наибольшего отлива.

Вид заливов

Примечания

Ссылки 

 

Океанические и прибрежные формы рельефа
Типы географических объектов